Trudering-Riem, een stadsdeel van München
Trudering (München), een straat in München
Trudering (metrostation), een station van de metro van München